Tereschau bezeichnet

Terešov, Gemeinde im Okres Rokycany, Tschechien
 Terešov, Ortsteil von Hlubočany, Okres Vyškov, Tschechien; siehe Terešov (Hlubočany)